Apafi är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

 Mikael I Apafi (1632–1690), furste av Siebenbürgen
 Mikael II Apafi (1676–1713), furste av Siebenbürgen